Чемпионат мира по футболу 2022 (девушки до 17 лет) — 7-й по счёту чемпионат мира для девушек до 17 лет. 26 августа 2022 года страной-хозяйкой была выбрана Индия. Турнир пройдёт с 11 по 30 октября 2022 года.

В чемпионате примут участие 16 (из 6 континентальных конфедераций) сборных из девушек, родившихся после 1 января 2005 года, и не позже 31 декабря 2007 года.

Индия второй раз принимает турнир под эгидой FIFA (первым был чемпионат мира среди юношей 2017), и впервые — женский футбольный турнир.

Впервые на подобном турнире будет использована система видеопомощи арбитрам — VAR.

Чемпионский титул защищает Испания. Дебютируют на турнире хозяева, а также сборные Танзании и Марокко.

Выбор места проведения

Отборочный турнир 
В качестве отборочный турниров на чемпионат мира выступали континентальные первенства в соответствующей возрастной категории.

Квалифицировались в финальный турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф 
На стадии плей-офф, если матч заканчивается вничью, для выявления победителя сразу назначается серия пенальти. Дополнительное время не предусмотрено.

Сетка

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Статистика

Бомбардиры 
1 гол

  Джонсон
  Анаис Сифуэнтес
  Эмбер Фигероа
  Тали Ровнер
  Эмили Клегг

2022
2022 год в женском футболе
Октябрь 2022 года
2022 год в Индии
Чемпионаты мира в 2022 году
Чемпионаты мира в Индии
Международные соревнования по футболу в Индии